Due ghiacciai antartici portano il nome di Wright:
Ghiacciaio Wright superiore
Ghiacciaio Wright inferiore